Frankenbad heißen folgende Schwimmbäder:

 Frankenbad (Bonn), Bonn, Nordrhein-Westfalen
 Frankenbad (Tauberbischofsheim), Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg